Мониторинг је систематска, стална и непрекидна процена напретка пројекта током одређеног временског периода у односу на његова планирана улагања, активности и исходе. Партиципаторни мониторинг је онај који, поред особља пројекта, укључује и кориснике. Мониторинг подразумева процену напретка у односу на исход који се очекује од циљне групе.

Медицински мониторинг 

Је повремено или стално праћење и процена одређених параметара у медицини. 
 Срчани мониторинг, је праћење рада срца помоћу електронских уређаја који региструју, мере и графички приказују срчане откуцаје. 
 Кисеонички мониторинг, је праћење уз помоћ електронских апарата количине кисеоника у крви
 Медицински мониторинг , праћење клиничког стања једног или више болесника истовремено, уз помоћ вишенаменског аутоматизованог апарата који региструје, приказује а према потреби архивира већи број виталних параметара.

Литература

Спољашње везе
Biomonitoringinfo.org
 Центар за мониторинг, Црна Гора

Привреда